Числиев — русифицированный вариант армянской фамилии Числиян.

Известные носители 
 Числиев В. Г. (1883—1941) — русский и советский театральный режиссёр, работал под псевдонимом Валерьянов В. Г.
 Числиев, Давид Георгиевич (1878—1969) — русский и советский архитектор.

См. также 
Чилиев